«Hotline Bling» () — песня канадского хип-хоп исполнителя Дрейка, выпущенная как сингл в цифровом формате 31 июля 2015 года. Продюсером песни стал . В «Hotline Bling» используется сэмпл из песни  «» (1972). Песня получила многочисленные сравнения с «Cha Cha» — песней американского рэпера D.R.A.M., над ремиксом которой работал Дрейк. Презентация «Hotline Bling», как и «Back to Back», прошла на блоге Дрейка.

Музыкальное видео 
Дрейк анонсировал видеоклип на «Hotline Bling» 4 октября 2015 через свой аккаунт в Instagram. Режиссёром видео стал . Премьера состоялась на музыкальном сервере Apple Music 19 октября, а позже на Vevo. Видео получило «бурное» приветствие от музыкальных критиков.  писал, что Дрейк «показывает, насколько он может быть учтивым к своим движениям» в этом видео. Эван Минчанин из Pitchfork назвал музыкальное видео на «Hotline Bling» «миленьким минимальным клипом».

Коммерческий успех 
«Hotline Bling» дебютировал в чарте Billboard Hot 100 на 66 позиции 22 августа 2015. В первую неделю релиза в США было продано более 41 000 копий сингла. Вскоре песня вошла в лучшую десятку, став первой песней за 2 года сумевшей попасть в Топ-10 чарта. А 24 октября поднялась на 2-ю позицию, повторив рекорд сингла . К концу октября 2015 было продано 957 000 копий сингла. В Великобритании песня достигла третьей позиции в чарте UK Singles Chart.

Чарты

Недельные чарты

Годовые чарты

Сертификация

Примечания 

Синглы Republic Records
Синглы Cash Money Records
Песни Дрейка
Синглы, возглавлявшие Billboard Rap Songs
Премия «Грэмми» за лучшее рэп-/песенное совместное исполнение
Песни, написанные Дрейком
Музыкальные мемы